Sarāb steht für:
 Sarāb (Eevan), Dorf in der Provinz Ilam im Iran
 Sarāb (Stadt), Kleinstadt in der Provinz Ost-Aserbaidschan im Norden Irans
 Sarāb (Landkreis), Landkreis im Norden Irans